Лев Григорьевич Отоцкий-Закутин (настоящая фамилия Отоцкий) (17 января 1905, г. Петроков Петроковской губернии (ныне Пётркув-Трыбунальский Лодзинского воеводства — 1977(?)) — философ и писатель русского зарубежья, экономист, филолог.

Биография 
Родился в Царстве Польском. В 1925 году окончил гимназию в Данциге. Затем жил во Франции. В 1937 году окончил Сорбоннский университет.

В 1936 г. организовал в Париже Социально-экономический семинар, читал на нëм лекции.

Член Союза младороссов. В 1937—1938 г. выступал с докладами на собраниях младороссов и заседаниях социально-экономической секции Культурно-просветительского отдела.

В 1964 г. защитил диссертацию на тему «Теория познания у С. Франка и русских интуитивистов». Доктор Сорбонны с 1953 года.

Публиковал с 1964 по 1973 г. статьи по экономике и философии в «Возрождении» и «Новом журнале». Последние годы жил и работал в США.

Творчество 
Творчество Л. Г. Отоцкого-Закутина было близко к феноменологии Больцано.

Автор трудов:
 О чувстве и чувственности (Париж, 1937)
 Aphorismes tristes (Париж, 1950)
 Записки к философии (Париж, 1954)
 Философемы и символы (Париж, 1962) pdf
 На тему об искусстве (Париж, 1963)
 Опыт новой теории восприятия (Париж, 1970) pdf
 Гносеологическая увертюра (Мюнхен, 1971) pdf
 О совершенстве как совершении истории: антиномия смерти и бессмертия… (Париж, 1976) pdf

Умершие в 1970-е годы
Доктора наук
Философы XX века
Выпускники Парижского университета
Писатели по алфавиту
Философы Франции
Писатели Франции